De Land bezeichnet:
 DeLand, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Florida
 De Land (Illinois), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Illinois